Янам:

 Янам — город в Индии, в округе Янам союзной территории Пудучерри.
 Янам — округ в составе союзной территории Пудучерри (Индия).
 Янам — яномамский язык, на котором говорят у рек Мукажай, Парагуа, Урарикаа в штате Рорайма в Бразилии.